Квинтино Антониу Феррейра де Соуза Бокаюва (; , Итагуаи, Бразильская империя — , , Бразилия) — бразильский политический, государственный и дипломатический деятель, . Активный участник провозглашения Бразильской республики в 1889 году.

Биография 
Журналист. Сторонник республиканских идей. Принимал участие в разработке проекта республиканского манифеста, опубликованного в декабре 1870 года.

В 1874 году основал газету «O Globo», а в 1884 году — газету «O Paiz», которые оказали большое влияние на политику республиканцев Бразилии.

В 1889 году Бокаюва вместе с группой гражданских и военных деятелей, недовольных монархическим режимом, принял активное участие в решающих событиях, которые привели к свержению императора Педру II и провозглашении Бразильской республики.

После этого стал членом Временного правительства и был назначен министром внешних связей Бразилии (иностранных дел). В 1889 году занимал посты министра сельского хозяйства и министра транспорта Бразилии.

Член Национального учредительного собрания. В 1901—1903 работал губернатором штата Рио-де-Жанейро.

На выборах 1902 года баллотировался на пост президента Бразилии.

Сенатор. Вице-президент  с 1909 по 1912 г.

С 1910 года член и председатель Консервативной республиканской партии Бразилии. Масон

Примечания

Ссылки 
 Quintino Bocaiuva 

Министры иностранных дел Бразилии
Министры транспорта Бразилии
Губернаторы Рио-де-Жанейро
Министры сельского хозяйства Бразилии
Государственные деятели Бразилии
Политики Бразилии
Сенаторы Бразилии
Кандидаты в президенты Бразилии
Масоны Бразилии